Woodruff steht für:

 Woodruff County, Verwaltungseinheit in Arkansas
 Woodruff Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Woodruff-Keil, ein Maschinenelement, siehe Scheibenfeder

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodruff (Arizona)
 Woodruff (Idaho)
 Woodruff (Indiana)
 Woodruff (Kansas)
 Woodruff (Missouri)
 Woodruff (New Jersey)
 Woodruff (Pennsylvania)
 Woodruff (South Carolina)
 Woodruff (Utah)
 Woodruff (West Virginia)
 Woodruff (Wisconsin), im Oneida County
 Woodruff (Town), Town(ship) im Oneida County, Wisconsin
 Woodruff Corners, Illinois
 Woodruff Heights, New York
 Woodruff Mill, Washington
 Woodruff Springs, Florida

Woodruff ist der Familienname folgender Personen:
 Bille Woodruff, US-amerikanischer Film- und Musikvideoregisseur
 Blake Woodruff (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Bob Woodruff (* 1961), US-amerikanischer Fernsehjournalist
 Bobby Woodruff (* 1940), englischer Fußballspieler
 Charles Woodruff (1844–1927), US-amerikanischer Bogenschütze
 Charles Armijo Woodruff (1884–1945), US-amerikanischer Marineoffizier
 Chris Woodruff (* 1973), US-amerikanischer Tennisspieler
 D. Phil Woodruff (David Philip Woodruff; * 1944), britischer Physiker
 Dwayne Woodruff (* 1957), US-amerikanischer Footballspieler
 Emily Woodruff (1846–1916), US-amerikanische Bogenschützin
 Frank Woodruff (1906–1983), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 George C. Woodruff (1805–1885), US-amerikanischer Politiker
 Gianna Woodruff (* 1993), panamaische Hürdenläuferin
 Harold Addison Woodruff (1877–1966), australischer Veterinär-Pathologe und Bakteriologe
 Harold Boyd Woodruff (1917–2017), US-amerikanischer Mikrobiologe
 Helen Smith Woodruff (1888–1924), US-amerikanische Schriftstellerin
 James Woodruff (1877–1969), US-amerikanischer Generalmajor (U.S. Army)

 Judy Woodruff (* 1946), amerikanische Fernsehjournalistin
 Michael Woodruff (1911–2001), britischer Chirurg
 Paul Woodruff (* 1943), US-amerikanischer Altphilologe (Gräzist) und Philosophiehistoriker 

 Robert W. Woodruff (1889–1985), Präsident der Coca-Cola Company und Philanthrop 
 Rollin S. Woodruff (1854–1925), US-amerikanischer Politiker
 Roscoe B. Woodruff (1891–1975), US-amerikanischer Offizier und Generalmajor der US Army
 Roy O. Woodruff (1876–1953), US-amerikanischer Politiker
 Teresa K. Woodruff (* 1963), Reproduktionsbiologin
 Thomas M. Woodruff (1804–1855), US-amerikanischer Politiker
 Timothy L. Woodruff (1858–1913), US-amerikanischer Politiker
 Tom Woodruff junior (* 1959), US-amerikanischer Künstler für Spezialeffekte
 Wilford Woodruff (1807–1898), US-amerikanischer Geistlicher der Kirche Jesu Christi Heilige der letzten Tage
 William Woodruff (1916–2008), US-amerikanischer Historiker
 Yasmin Woodruff (* 1990), panamaische Hürdenläuferin

Siehe auch:
 Woodroffe